Enid steht für:

 Enid, einen weiblichen und männlichen Vornamen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Enid (Arizona), im Pinal County
 Enid (Mississippi), im Tallahatchie County
 Enid (Montana), im Richland County
 Enid (Oklahoma), im Garfield County
 Enid (Pennsylvania), im Fulton County

See:
 Enid Lake, Stausee im US-Bundesstaat Mississippi

Himmelskörper:
 (13436) Enid, Asteroid des Hauptgürtels

Sonstiges:
 Enid (Sagengestalt), Person der Sage Gereint fab Erbin
 Enid (Film), britischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2009
 Die Enid Blyton Abenteuer, Fernseh-Jugendserie aus dem Jahr 1995/1996
 The Enid, britische Rockband

im NRHP gelistete Objekte:
 Enid Armory, in Enid, Oklahoma, ID-Nr. 88001370
 Enid Cemetery and Calvary Catholic Cemetery, in Enid, Oklahoma, ID-Nr. 96000305
 Enid Downtown Historic District, in Enid, Oklahoma, ID-Nr. 07001265
 Enid Masonic Temple, in Enid, Oklahoma, ID-Nr. 84003954
 Enid Terminal Grain Elevators Historic District, in Enid, Oklahoma, ID-Nr. 09000239

Die Abkürzung ENiD steht für:
 Evangelische Notgemeinschaft in Deutschland

ENID